brede dwergbloedbij
 gewone dwergbloedbij
 glanzende dwergbloedbij
 verscholen dwergbloedbij